Актюбински (; ) е селище от градски тип, административен център на Азнакаевски район, Татарстан. Населението му през 2010 година е 9513 души.

История 

Селището е основано и е селище от градски тип през 1956 година.

Население 

 1989 – 8400
 2002 – 10 300
 2010 – 9513

Климат

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Селища от градски тип в Татарстан